Die Segunda División 2005/06 war die 75. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 28. August 2005 und endete am 19. Juni 2006 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde der Recreativo Huelva.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen UD Levante, CD Numancia und Albacete Balompié teil. Aus der Segunda División B kamen Real Madrid Castilla, Hércules Alicante, CD Castellón und Lorca Deportiva.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Recreativo Huelva
 2. – Gimnàstic de Tarragona
 3. – UD Levante

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – UE Lleida
 20. – Racing de Ferrol
 21. – FC Málaga B
 22. – SD Eibar

 Absteiger aus der Primera División
 Deportivo Alavés
 FC Cádiz
 FC Málaga

 Aufsteiger in die Segunda División
 UD Las Palmas
 SD Ponferradina
 UD Salamanca
 UD Vecindario

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2005/06
Fußballsaison 2005/06